Cinclidiaceae är en familj av bladmossor. Cinclidiaceae ingår i ordningen Bryales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor, och riket växter. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Egentliga bladmossor
Cinclidiaceae